Arra steht für:
 Owney and Arra, Barony in der County Tipperary, Irland
 Arra Mountains, Bergkette in der County Tipperary, Irland
 Arra (Sanxenxo), Ort der Gemeinde Sanxenxo,  Provinz Pontevedra, Region Galicien, Spanien
 Arra (Indien), Siedlung in Raghunathpur I, Purulia (Distrikt), Westbengalen, Indien
 Arra (Pakistan), Ort im Chakwal District, Punjab (Pakistan), Pakistan

 Arra, fossile Gattung der Familie Nemonychidae
 antiker Name von Maarat an-Numan

Arra ist der Familienname folgender Personen:
 Lauri Arra (1886–1968), finnische Romanschriftstellerin

ARRA steht für:
 Ajman Real Estate Regulatory Agency, Regulierungsbehörde in Adschman 
 American Recovery and Reinvestment Act
 Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam, erster niederländischer Computer am Centrum Wiskunde & Informatica

Siehe auch:
 Ara

Abkürzung